Gorogyiscsei járás, járás Oroszországban, a Penzai területen
 Gorogyiscsei járás, járás Oroszországban, a Volgográdi területen